Angelina är ett släkte av svampar. Angelina ingår i familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Disksvampar